Spojení písmen E a A může mít různé významy:

EA 
 zkratka pro Early Access (též Early Access Program) — služba dodavatelů softwaru umožňující přístup k raným verzím (např. betaverzím), k nadstandardním informacím apod.
 Firma Electronic Arts
 Evangelická akademie — školy zřizované Českobratrskou církví evangelickou
 EA — IATA kód European Air Express
 EA — ISO 3166-1 kód rezervovaný pro Ceutu a Melillu
 Enterprise Architect — kompletní nástroj pro systémovou analýzu a návrh

Ea 
 Ea (hudební skupina) – americká funeral doom metalová kapela
 Enki, akkadský bůh

Externí odkazy